Пахтако́р — узбекское (узб. Paxtakor) и таджикское (тадж. Пахтакор) слово, которое дословно переводится как хлопкороб — занимающийся хлопководством.

Топонимы 
 Пахтакор — город в Джизакском вилояте (области) Узбекистана, административный центр Пахтакорского тумана (района).
 Пахтакор — один из туманов (районов) Джизакского вилоята (области) Узбекистана.
 Пахтакор — станция Ташкентского метрополитена.
 Пахтакор — название некоторых улиц и проспектов, махаллей в некоторых городах Узбекистана и Таджикистана.
 Пахтакор — название некоторых кишлаков в Узбекистане и Таджикистане.
 Пахтакор — название некоторых хлопководческих колхозов и ферм в советском и современном Узбекистане и Таджикистане.

Спорт 
 «Пахтакор» — название некоторых существовавших и существующих спортивных обществ в Узбекистане и Таджикистане.

Футбол 
 «Пахтакор» — узбекистанский футбольный клуб из Ташкента.
 «Пахтакор-2» — бывшая узбекистанская футбольная команда из Ташкента, фарм-клуб «Пахтакора».
 «Пахтакор» — таджикистанский футбольный клуб из посёлка городского типа Пролетарск.
 «Пахтакор» — название узбекистанского футбольного клуба «Андижан» из одноимённого города в 1986—1988 годах.
 «Пахтакор» — название таджикистанского футбольного клуба «Хатлон» из города Бохтар (бывший Курган-Тюбе) в 1966—1984 годах.
 «Пахтакор-79» — название узбекистанского футбольного клуба МХСК из Ташкента в 1992 году.

Мини-футбол 
 «Пахтакор» — узбекистанский мини-футбольный клуб из Ташкента.

Стадионы 
 «Пахтакор» — многофункциональный стадион в Ташкенте.
 «Пахтакор» — многофункциональный стадион в таджикистанском городе Курган-Тюбе.
 «Пахтакор» — стадион в таджикистанском посёлке городского типа Пролетарск.

Другое 
 Пахтакор — название одного из сортов груши в Узбекистане.